Грант Дэвид Уорвик (, 11 октября 1921, Реджайна, Саскачеван, Канада – 27 сентября 1999) – бывший канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс».

Игровая карьера 
Грант Уорвик родился в Реджайне (Саскачеван), где и начал играть в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Реджайна Эбботтс». В 1941 году с командой «Реджайна Рейнджерс» он выиграл Кубок Аллана, трофей ежегодно присуждаемый лучшей любительской команде Канады.

В сезоне 1941/42 Уорвик дебютировал в НХЛ, подписав свой первый профессиональный контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». По итогам сезона он стал обладателем «Колдер Трофи», как лучший новичок НХЛ. В сезоне 1947/48, после семи сезонов проведённых с «Рейнджерами», Уорвик был обменян в «Бостон Брюинз».

В 1949 году «Бостон» продал Уорвика в «Монреаль Канадиенс», где он в начале сезона получил травму и провёл остаток сезона в клубе Американской хоккейной лиги «Баффало Бизонс». Больше Уорвик в НХЛ не играл.

В сезоне 1953/54 Уорвик в составе любительской команды «Пентиктон Виз» выиграл свой второй Кубок Аллана, а клуб в 1955 году был отправлен представлять сборную Канады на Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Уорвик в это время был уже играющим тренером команды. Канадцы выиграли все свои матчи с общей разницей 66:6, в том числе и у сборной СССР со счётом 5:0 и стали чемпионами мира. Грант Уорвик был признан лучшим нападающим турнира.

Награды и достижения 
 Обладатель Колдер Трофи: 1942
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1947
 Чемпион мира по хоккею: 1955
 Лучший нападающий чемпионата мира: 1955

Клубная карьера

Международная карьера

Ссылки 
 Статистика Гранта Уорвика на The Internet Hockey Database
 Биография Гранта Уорвика на Legends of Hockey
 Профиль Гранта Уорвика на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Колдер Трофи
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ